

Грецька міфологія 
 Електра — плеяда, дочка Атланта і Плейони.
 Електра — дочка Агамемнона й Клітемнестри.
 Електра — дочка Океана й Тетії, дружина Тавманта, мати гарпій та Іріди.
 Електра — одна з 50 дочок напівлегендарного аргоського царя Даная.
 Електра — сестра Кадма.
 Електра — служниця Єлени, яка зав'язувала своїй господині сандалі, коли та піднімалася на стіни Трої.

Мистецтво 
 Електра — опера Ріхарда Штрауса.
 Електра (2005) — фільм режисера Роба Боумена.
 Електра (1962) — фільм кінорежисера Міхаліса Какоянніса за п'єсою Евріпіда.
 Електра — кішка, персонаж збірки віршів про котів «Котознавство від Старого Опосума» Томаса Еліота, мюзиклу «Коти» Е. Ллойда Веббера та екранізацій мюзиклу.

П'єси 
 Електра — п'єса Евріпіда.
 Електра — п'єса Софокла.
 Електра (1930) — твір Жана Жироду.
 Електра (початок роботи 1949, прем'єра 1987) — п'єса Езри Паунда та Руда Флемінга.
 Електра (1901) — п'єса Беніто Переса-Гальдоса.

Люди 
 Кармен Електра — американська модель, актриса, співачка, танцівниця.
 Dorian Electra — американський співак, автор і виконавець пісень.

Астрономія 
 Електра (зоря)  — зірка у сузір'ї Тельця.
 130 Електра — астероїд.

Інше 
 «Електра» — британський екскадрений міноносець часів Другої Світової війни.
 Buick Electra — повнорозмірний представницький автомобіль, що випускався компанією Buick з 1959 по 1990 роки.
 Electra Bicycle Company — компанія, що спеціалізується на виробництві міських велосипедів, підрозділ Trek Bicycle Company.
 Elektra Records — американська фірма звукозапису.
 Elektra — браузерний рушій.
 Електра (Техас) — місто в США, в окрузі Вічита штату Техас.

Див. також 
 Комплекс Електри